Corts de Tortosa (1225)
 Corts de Tortosa (1365)
 Corts de Tarragona - Montblanc - Tortosa (1370)
 Corts de Tortosa (1429)
 Corts de Tortosa (1442)
 Corts de Tortosa (1495)